Thomas Rørdam ist der Name folgender Personen:

* Thomas Rørdam (Pfarrer) (1836–1894), dänischer lutherischer Pfarrer  
 Thomas Rørdam (Richter) (* 1952), dänischer Jurist, Präsident des Højesteret 
 Thomas Skat Rørdam (1832–1909), dänischer lutherischer Bischof